ITU je kratica, ki ima lahko enega od naslednjih pomenov:
 Mednarodna telekomunikacijska zveza (International Telecommunication Union) 
 Mednarodna triatlonska zveza (International Triathlon Union)
 International Typographical Union
 IT University of Copenhagen
 V Združenem kraljestvu, kot kratica za Intensive Treatment Unit, mednarodno poznana kot Intensive Care Medicine (ICU).